Ри́мма () — женское русское личное имя неясного происхождения. Это имя в России получило популярность в XX веке, но оставалось редким.

По одной из версий, первоначально было мужским именем наряду с Инной и Пинной. В дальнейшем мужское имя из-за окончания «а» ошибочно посчитали женским и стали брать из святцев для наречения девочек. Как мужское имя Римма встречается редко, а также имеются его переделки — Рим и Римм.

Также считается «Рима» заимствованием из болгарского и вариантом от мужского имени Римен, представляющего ославяненную форму имени Роман.

Именины 
 Православные (в качестве мужского имени): 2 февраля, 3 июля.

Иноязычные варианты

Примечания 

Русские женские имена